Ocean Breeze bezieht sich auf

 Ocean Breeze (Florida), Kleinstadt im US-Bundesstaat Florida
 Ocean Breeze (Staten Island), ein Stadtteil von New York City auf Staten Island
 Ocean Breeze (Schiff), eine Luxusyacht

Siehe auch:
 Southern Cross (Schiff, 1955), ehemals OceanBreeze